Amélie Lacoste, née le  à Montréal, est une patineuse artistique canadienne.

Biographie

Carrière sportive 

Amélie Lacoste termine troisième du Skate Canada 2010 et est sacrée championne du Canada en 2012. Elle met un terme à sa carrière en .

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique canadienne
Naissance en décembre 1988
Naissance à Montréal